Ремсі (округ, Міннесота)
Ремсі (округ, Північна Дакота)